Apostrof (leesteken), een leesteken
Apostrof (stijlfiguur), een stijlfiguur

Zie tevens:
 Apostrof in de Nederlandse spelling
 Apostrophe ('), een album van de Amerikaanse musicus Frank Zappa